Холмогорская:
 Холмогорская — посёлок в Холмогорском сельском поселении Плесецкого района Архангельской области
 Холмогорская — станция Северной железной дороги в Плесецком районе Архангельской области
 Холмогорская — порода крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
 Холмогорская — порода тяжёлых мясо-сальных гусей